Incerteza referente a fenômenos físicos ou fatos econômicos
Incertezas (álbum), gravado pela cantora Patricia Marx
Incertezas (filme)

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema